Ранчо Ваље Ескондидо има више значења:

 Ранчо Ваље Ескондидо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ваље Ескондидо (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику